Чантавир (, ) је насеље у граду Суботици, у Севернобачком округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 6597 становника. До 1963. године је ово насеље седиште Општине Чантавир коју су чинила насељена места: Вишњевац, Бачко Душаново (тада под званичним називом Душаново) и Чантавир. После укидања статуса општине припојени општини Суботица.

Већина становништва је римокатоличке вероисповести, док су присутни и баптисти и адвентисти.

Овде се налази ОШ „Хуњади Јанош” Чантавир.

Историја 
Чантавир се у документима први пут помиње 1462. године, а 1702. године припојен је Суботици. Село се некада налазило нешто северније него данас, на месту које зову Турско гробље (-{Töröktemető}-). Ту су нађени остаци некадашње цркве, али археолошка истраживања нису вршена.

Град је краљевским указом 1764. године био обавезан да насели пустаре Бајмок и Лудаш, али је након дугог натезања населио Бајмок, а уместо Лудаша — Чантавир. Село је након тога напредовало и на размеђи 19. и 20. века имало је око 7.000 становника. Тај тренд задржан је до краја Другог светског рата, када број становника почиње да опада.

Привреда 
Чантавир је пољопривредно подручје. Производња обухвата обраду земље и сточарство. У овом селу постоји највећи број млечних крава по глави становника (1.650 грла). Скоро сва пољопривредна домаћинства се баве узгојем стоке. У селу постоје и јавно комунално предузеће, силос, млин, пилана и мешаона сточне хране.

Демографија 
У насељу Чантавир живи 5661 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 40,8 година (39,1 код мушкараца и 42,3 код жена). У насељу има 2801 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,56.

Ово насеље је великим делом насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Чантавир, на којој се налазе два насеља, Бачко Душаново и Чантавир.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица